Serenity is the Devil — дебютный студийный альбом группы Icon of Coil, выпущенный в 2000 году.

Список композиций 
 «Activate» — 5:26
 «Regret» — 5:04
 «Shallow Nation» — 4:46
 «Down on Me» — 4:05
 «Former Self» — 4:51
 «Everlasting» — 5:22
 «Situations Like These» — 4:23
 «Fiction» — 5:13
 «You Just Died» — 5:09
 «Floorkiller» — 9:21

Участники записи 
 Icon of Coil
 Женский вокал в композициях «Former Self» и «Situations Like These» — Computer Girl.
 Live участники: Christian Lund и Computer Girl

Ссылки 
 Рецензия allmusic
 Рецензия metal.de

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Icon of Coil